Le Chant du loup, film américain réalisé par Victor Fleming (1929).
 Le Chant du loup, film français réalisé par Antonin Baudry (2019).